La Tnuà Olam Beiajad, és un Moviment Juvenil Sionista d'educació no formal. En forma part jovent d'entre 4 i 16 anys, i un grup d'adults amb diferents capacitats, a la recerca d'un entorn a on poder divertir-se mitjançant la transmissió dels valors del poble jueu.

A la Tnuà s'hi planifiquen i es duen a terme les peulot, les (activitats) gratuïtes, a través del treball volutari dels madrijim (voluntaris), que tenen com a objectiu que cada infant s'acosti a les seves arrels i tingui un sentiment de pertinença.

Enllaços externs 
 Tnuà Olam Beiajad - Argentina 

Organitzacions juvenils sionistes
Entitats de l'Argentina
Olam